Okręty US Navy o nazwie USS  "Siboney", pochodzącej od Williama Shubricka – oficera amerykańskiej marynarki z XIX wieku:
Pierwszy "Shubrick" był parowcem przekazanym Departamentowi Marynarki w 1865. Został zwrócony w 1866.
Drugi "Shubrick" (TB-30) był torpedowcem, który wszedł do służby w 1901. W 1918 został przemianowany na "Coast Torpedo Boat No. 15", a w 1919 wycofany ze służby.
Trzeci "Shubrick" (DD-268) był niszczycielem typu Clemson, który wszedł do służby w 1919 i został przekazany Royal Navy, gdzie służył jako HMS "Ripley".
Czwarty "Shubrick" (DD-639) był niszczycielem typu Gleaves, który służył w latach 1943 - 45.

Shubrick